Tchê Gomes, nome artístico de Luis Henrique Gomes, é um guitarrista e cantor brasileiro, ex-integrante da banda gaúcha TNT. Desde 2007 participa da banda Tenente Cascavel, que trata-se da união de duas das maiores bandas de rock gaúcho da história, TNT e Os Cascavelletes.

Cantores do Rio Grande do Sul
Guitarristas do Rio Grande do Sul
Cantores de rock do Brasil
Membros de TNT (banda)